David Lance Goines (1945-), artiste américain,
 Donald Goines (1936-1974), écrivain américain,
  (1953-), musicien américain,
  (1969-), actrice américaine,
  (1961-), musicien américain.

Patronyme anglais